Килиманджаро:

 Килиманджаро — горный массив на северо-востоке Танзании, высочайшая точка Африки.
 Килиманджаро — область в Танзании.
 Килиманджаро — национальный парк Танзании, объект Всемирного наследия.
 Килиманджаро — инди-рок группа из Санкт-Петербурга.
 Килиманджаро- песня российского певца Филиппа Киркорова.

См. также 
 Килиманджара
 Снега Килиманджаро (значения)